Дассел:

 Дассел — город в округе Микер, штат Миннесота, США.
 Дассел — тауншип в округе Микер, Миннесота, США.